

Носії прізвища 
 Альберто Гальярдо (, 28 листопада 1940, Ліма — 19 січня 2001, Ліма) — перуанський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Марсело Гальярдо (, нар. 18 січня 1976, Мерло) — аргентинський футболіст, півзахисник.
 Мігель Анхель Фелікс Гальярдо (; нар. 8 січня 1946) — мексиканський наркобарон, засновник картелю Гвадалахари.
 Рафаел Гальярдо (, нар. 30 жовтня 1991, Нова-Фрібургу) — бразильський футболіст, правий захисник бельгійського «Андерлехта».
 Хесус Гальярдо (, нар. 15 серпня 1994, Карденас) — мексиканський футболіст, півзахисник клубу «Монтеррей» та національної збірної Мексики.

Стадіон 
 Альберто Гальярдо (стадіон), Естадіо Альберто Гальярдо (ісп. Estadio Alberto Gallardo) — футбольний стадіон, розташований в місті Ліма, столиці Перу.